Тхор — фамилия.

 Тхор, Григорий Илларионович (1903—1943) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Тхор, Борис Иванович (1929—2009) — российский архитектор.
 Тхор, Павел Ефимович (1912—1992) — советский инженер-конструктор, лауреат Ленинской премии.
 Тхор, Светлана Николаевна — латвийский сосудистый хирург, профессор.